Ferula meoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné. Ferula meoides ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
meoides